Bagridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelmeervallen
 Cranoglanididae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelmeervallen
 Claroteidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelmeervallen
 Olyridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelmeervallen